Mužská čtyřhra Miami Open 2018 probíhala ve druhé polovině března 2018. Do deblové soutěže miamského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl polsko-brazilský první pár světa Łukasz Kubot a Marcelo Melo, kteří vypadli v úvodním kole s Američany Stevem Johnsonem a Samem Querreym.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár 39letých amerických bratrů Boba a Mika Bryanových, který ve finále zdolal ruskou dvojici Karen Chačanov a Andrej Rubljov. Po vyrovnaném dvousetovém průběhu 4–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a získali rekordní sto patnáctou společnou trofej, již si odvezli ve 172. finále. Na Miami Masters triumfovali Bryanovi popáté a třicátý sedmý deblový titul ze série Masters dosáhli téměř po dvouletém čekání, trvajícím od Rome Masters 2016.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (2. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Miami Open 2018